Uleknina je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u udubine (depresije) na dnu otvorenog mora kao što su zavala, korito, jarak i podmorski zaljev. Uleknina je mali prostor velike dubine u podmorskom koritu ili zavali.

Izvori 

Geomorfologija